Gasparotto ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Gasparotto (* 1982), italienisch-schweizerischer Radrennfahrer
 Leopoldo Gasparotto (1902–1944), italienischer Rechtsanwalt, Bergsteiger und Partisanenführer
 Luigi Gasparotto (1873–1954), italienischer Politiker
 Tiego Gasparotto (* 1988), brasilianischer Radrennfahrer